Вини́сиус (Vinicius), в русской транскрипции традиционно указывается как Вини́ций — латинское имя.

 Луций Виниций (дата рождения неизвестна — после 27 года до н. э.) — консул-суффект 33 года до н. э.
 Марк Виниций (дата рождения неизвестна — умер после 4 года) — консул 19 года до н. э.
 Луций Виниций (род. в 50-е годы до н. э. — дата смерти неизвестна) — консул-суффект 5 года до н. э.
 Публий Виниций (I век до н. э. — I век) — консул Римской империи 2 года
 Марк Виниций (дата рождения неизвестна — после 45 года) — консул 30 года
 Винисиус ди Морайс (1913—1980) — бразильский музыкант, поэт, композитор, драматург и дипломат
 Карлос Винисиус (род. 1995) — бразильский футболист, нападающий
 Винисиус Жуниор (род. 2000) — бразильский футболист, полузащитник
 Пауло Винисиус Соуза дос Сантос (род. 1990) — венгерский футболист бразильского происхождения, защитник
 Винисиус Силвестре (род. 1994) — бразильский футболист, вратарь
 Игор Винисиус де Соуза (род. 1997) — бразильский футболист, фланговый защитник
 Винисиус Элиас Тейшейра (род. 1977) — бразильский игрок в мини-футбол, чемпион мира 2008 года